El Dr. Eli Vance es un personaje ficticio de los videojuegos Half-Life y Half-Life 2. Es doblado en la versión inglesa por Robert Guillaume (por James Moses Black en Half-Life: Alyx, debido al fallecimiento del anterior). Vance es un físico e investigador brillante, que aparentemente estudió en Harvard. Parece que es un hombre afrodescendiente, y que está a finales de los cincuenta años o a principio de los sesenta, con un corto pelo gris, barba y bigote. Vance lleva puesto una prótesis, de no muy alta calidad, para sustituir su pierna izquierda bajo la rodilla, que fue perdida cuando fue atacado por un Bullsquid ayudando a su amigo y científico Isaac Kleiner a escapar de los laboratorios Black Mesa, vistos en Half-Life.

Él es el padre de Alyx Vance. Su antigua esposa, Azian, también vivió dentro de las instalaciones de Black Mesa, pero murió después del incidente.

Según un diálogo en Half-Life 2, el Dr. Vance fue el primer ser humano en tener un contacto pacífico con las especie Xeniana de Vortigaunts, persuadiendo rápidamente a la raza alienígena a aliarse con la humanidad contra la invasión de La Alianza Combine a la Tierra.

Muerte y resurrección  

El Dr. Vance encuentra la muerte al final de Half-life 2: Episode Two. Cuando junto a su hija Alyx Vance y Gordon Freeman son atacados por unos Combine Advisors succionándole uno de estos el cerebro frente a la impotente y horrorizada vista de sus acompañantes. Alyx Vance a punto de sufrir el mismo destino es salvada oportunamente por su mascota robot llamada "Dog". En el final ella queda en el suelo, junto al cadáver de su padre, mientras que Freeman y Dog miran espectantes el desastre ocurrido

Esto es revertido en Half-Life: Alyx, cuando G-Man le da la a oportunidad a Alyx para aniquilar al Advisor antes de que mate a Eli. Alyx lo electrocuta, matando al Advisor, y luego desaparece, dejando solos a Eli, Gordon y con Dog llegando. Eli expresa su enojo contra G-Man y contra sus "consecuencias imprevistas" y toma una palanca que Dog sostiene y se la entrega a Gordon, diciéndole que tienen trabajo que hacer.

Apariciones

Half-Life
 Antes de la Cascada de Resonancias, junto a Isaac Kleiner.
 Inmediatamente después de la Cascada de Resonancias, Gordon encuentra a Vance que le ruega que vaya a la superficie en busca de ayuda.

Half-Life 2
 En "Un día memorable" por radio mientras tratan de teletransportar a Alyx y luego a Gordon a Black Mesa Este. Alyx llega normalmente pero las cosas no van tan bien para Gordon.
 Cuando Gordon llega a Black Mesa Este, Vance recuerda cómo fue cuando le pidió ayuda a Gordon en Black Mesa. Posteriormente le da una especie de minireactor como el que ocasionó la Cascada de Resonancias para que Gordon se entretenga un rato.
 En Nova Prospekt, capturado por los Combine, luego es teletransportado con la Dra. Mossman a un punto desconocido, posiblemente la Ciudadela.
 Poco antes de que Wallace Breen tratara de huir por un portal en la cima de la Ciudadela. Se sabe que huyó junto con la Dra. Mossman en cápsulas de escape.

Half-Life 2: Episode One
 Solo por radio al inicio del juego.

Half-Life 2: Episode Two
 Por radio al contactar con Alyx y Gordon poco antes de que Alyx sea herida de muerte.
 En White Forest, Vance es encontrado junto al Dr. Kleiner y el Dr. Magnussom, poco después de saber sobre el Borealis, Vance le dice a Gordon que G-Man los ha estado manipulando desde Black Mesa y que debió cancelar la operación pero se lo impidieron y eso causó que toda la humanidad fuera derrotada.
 Al final del juego lo vemos en la sala de lanzamiento del misil. Poco después muere por los Advisors Combine.

Half-Life: Alyx 
Cinco años antes de su muerte, Eli está buscando robar un reactor con la ayuda de Alyx y su amigo Russell cuando descubren imágenes de un misterioso edificio. Su descubrimiento da como resultado la captura de Alyx y Eli por los Combine, y Eli se coloca en un tren Combine para ser interrogado en Nova Prospekt. Mientras está en cautiverio, Eli descifra un datapad de los Combine y descubre que el edificio contiene una super arma que los Combine quieren. Él es rescatado del tren por Alyx y un Vortigaunt y le dice que Combine selló la super arma en una nave masiva llamada Vault, y que necesitará desactivar la Bóveda para ponerla bajo control de La Resistencia. 

Eli regresa al laboratorio de Russell de manera segura, pero al obtener más información, descubre que la Bóveda en realidad no contiene una super arma, sino que se entiende como una prisión gigantesca por algo que los Combine no quieren sacar. Cuando Alyx investiga más, se entera de que contiene un sobreviviente del Incidente de Black Mesa, y Eli asume que este sobreviviente debe ser Gordon Freeman, e insta a Alyx a liberarlo del cautiverio. Justo cuando Alyx entra a la Bóveda, Eli parece darse cuenta de que algo no está bien y trata de hacer que se detenga, solo para que su comunicación se interrumpa. 

Alyx descubre que el prisionero en la Bóveda es, de hecho, G-Man, que le muestra el futuro donde Eli muere a manos de un Advisor y le ofrece la oportunidad de salvarlo. Alyx lo hace, pero luego se ve obligada a convertirse en una de las nuevas contrataciones de G-Man en lugar de Gordon.

En la línea de tiempo alterada, Gordon se despierta en White Forest para encontrar a Eli vivo, el Advisor destruido y Alyx desaparecida. Eli se da cuenta de que las "consecuencias imprevistas" fueron su muerte, su resurrección y que Alyx se convirtiera en parte de los esquemas de G-Man. Él enojado jura matar al G-Man por lo que ha hecho. Dog, en lugar de llegar para luchar contra el otro advisor, llega con la palanca de Gordon, que Eli le entrega y declara que tienen mucho trabajo por hacer.

Vance, Eli
Científicos ficticios